Gasch est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Loïc Gasch (1994-), athlète suisse, spécialiste du saut en hauteur ;
 Marita Gasch (1958-), épouse d’Uwe Gasch, également connue par son nom de naissance Marita Sandig, rameuse d'aviron est-allemande ;
  (1863-1944), auteur, enseignant et pionnier de la gymnastique allemand ;
 Sebastià Gasch (1897-1980), critique d'art catalan ;
 Uwe Gasch (1961-), rameur d'aviron est-allemand.

Patronyme germanique